Hrvatski kuglački savez (kratica: HKS) je krovna organizacija za šport kuglanje u Hrvatskoj. U njegovoj se organizaciji održava Prva hrvatska kuglačka liga .

Članom je Hrvatskog olimpijskog odbora. U međunarodnom nazivlju naziva se Croatian Pin Bowling Federation.

Hrvatski kuglački savez utemeljen je 21. veljače 1932. godine, dok je u Hrvatski Olimpijski Odbor bio primljen 31. prosinca 1991.

Od 1991. članom je Međunarodnog kuglačkog saveza (World Bowling (WB)) te njegovih sastavnica World Ninepin Bowling Association (WNBA) specijalno Section Classic (NBC) i World Tenpin Bowling Association (WTBA).

Kuglanje s 9 čunjeva
eng. Ninepin bowling Krovna organizacija je World Ninepin Bowling Association

Klasično
WNBA-NBC (Ninepin Bowling Classic)

Svjetsko prvenstvo

Pojedinačno & Tandem

Ekipno

Europsko prvenstvo
Održavalo se od 1949. do 1964.

Pregled ekipnih nastupa

Bohle
WNBA-NBB (Ninepin Bowling Bohle)

Schere
WNBA-NBS (Ninepin Bowling Schere)

Kuglanje s 10 čunjeva
eng. Tenpin bowling Krovna organizacija je World Tenpin Bowling Association

Svjetski rekorderi
prosinac 2018.
(nepotpuna lista)
Legenda: 9B - 9 pin Bohle, 9K - 9 pin Klasično, 9S - 9 pin Schere, 10 - Bowling
= izjednačenje rekorda

Nacionalni rekordi

Ukinute dicipline
klasično
podaci nisu konačni
pojedinačno
1x100: 469 Stjepan Benković | 470 Štefica Krištof-Markan
2x120: 1155 Zlatko Marasović
2x200 mješovito: 1907 Marko Šegavić
3x200: 2901 Nikola Dragaš
parovi
2x100: 920 Biserka Perman i Štefica Krištof-Markan 
1x200: 1893 Ivica Bertović i Vilim Dolušić
3x200: 5221 Antun Kasunić i Jakov Krmpotić
ekipno
6x200: 4641
6x100:
2x6x200: 9555

Ostalo
Prvi kuglački klub bio je Susedgradski kuglački klub, osnovan u Zagrebu 1920.

Svjetski pojedinačni rekord Biserke Perman 1992. je prvi svjetski rekord za neovisnu Hrvatsku uopće.

Kuglački derbi između Zaprešića i Mertojaka u studenom 2018. u sklopu državnog prvenstva bila je jedinstvena situacija koja se dogodila prvi put u povijesti hrvatskog športa - dvoboj svjetskog i europskog prvaka jednog športa. Zaprešić je osvojio Svjetski kup, a Mertojak je europski prvak.

Hrvatski finali na SI, SP, EP (kraj 2022.)
(popis nepotpun)
9 čunjeva
SI: -
SP: 2010.* mixT, 2018. Ž
EP: ?
* Hrvati koji igraju za druge države (Makedonija)

Svjetska prvenstva u Hrvatskoj
WNBA-NBC Pojedinačno svjetsko prvenstvo 2016., Novigrad
WNBA-NBC Svjetsko prvenstvo 2002., Osijek
WNBA-NBC Svjetsko prvenstvo 1972., Split

Vidi još
 Hrvatski boćarski savez
 Hrvatski klubovi osvajači i finalisti europskih ili svjetskih kupova

Međunarodna natjecanja u Hrvatskoj
 WNBA-NBC Svjetski kup u Hrvatskoj
 WNBA-NBC Europski kup u Hrvatskoj

Wikipoveznice 
 Prva hrvatska kuglačka liga
 Kup Hrvatske u kuglanju za muškarce 
 Prva hrvatska kuglačka liga za žene 
 Kup Hrvatske u kuglanju za žene 
 Klupsko prvenstvo SR Hrvatske u kuglanju

Vanjske poveznice 
Hrvatski kuglački savez 
WNBA
WNBA-NBC (klasično)
WNBA-NBS (schere)
WNBA-NBN (bohle / national)
 Bowling.hr  
Bowling-hr.com  
 Bowling Hrvatska 
 Ivanove kuglačke stranice - Raspored, rezultati i tablice svih HR liga i statistika igrača 
 Divlja liga Osijek 
Regionalni savezi
 Zagrebački kuglački savez
 Kuglački savez Osječko-baranjske županije
 Kuglački savez Karlovačke županije (stare stranice) 
 Kuglački savez Karlovačke županije 
 Kuglački savez Primorsko-goranske županije 
 Kuglački savez Sisačko-moslovačke županije
 Kuglački savez Sisačko-moslovačke županije (stare stranice) 
 Kuglački savez Splitsko-dalmatinske županije
 Kuglački savez Brodsko-posavske županije (stare stranice) 
 Kuglački savez Brodsko-posavske županije
 Kuglački savez Varaždinske županije  
 Kuglački savez Koprivničko-križevačke županije

Izvori 
 Kuglanje u Hrvatskoj  (tekst je iz knjige Zdenka Jajčevića “225 godina športa u Hrvatskoj”, nakladnika Streljačkog saveza OBŽ, 2010.g.
 http://www.fiqwnba-nbc.de/html/weltmeisterschaften.html
Glas Slavonije Hrvatska najuspješnija, a medalje dodijeljene Srbiji

http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=34439
http://www.rijeka.hr/NajznacajnijiKluboviI?dm=2 

Kuglanje